Sezona Segunda Division 2008./09. (poznatija kao Liga Adelante) je 78. sezona od osnutka. Prve utakmice sezone igrale su se 30. kolovoza 2008., a kraj sezone je zakazan na 21. lipnja 2009. Momčadi koje su ispale iz La Lige su: Real Zaragoza, Real Murcia i Levante UD. Prvi sezonski pogodak zabio je Alexandre Geijo, koji je u 11. minuti susreta doveo Levante u vodstvo protiv Real Zaragoze. Prvi crveni karton dobio je Paco Peña iz Murcie.

Klubovi u sezoni 2008./09.

Tablica

Pichichi trofej

Zamora trofej 

Španjolska nogometna natjecanja